Футбо́льний клуб «Мілан» () — італійський професіональний футбольний клуб з однойменного міста. Команда грає в Серії A.

«Мілан» виграв чемпіонат Італії 19 разів, кубок Італії — 5 разів, суперкубок Італії — 7 разів, кубок чемпіонів — 7 разів, Кубок володарів кубків — 2 рази, суперкубок УЄФА — 5 разів, Міжконтинентальний кубок — 2 рази та Клубний чемпіонат світу з футболу — 1 раз.

У цей список входять досягнення «Мілана» в головних турнірах, а також головні тренери та найкращі бомбардири клубу за підсумками кожного сезону.

Скорочення

Список сезонів

Примітки 

Мілан (футбольний клуб)

Сезони італійських футбольних клубів